Олджай Гюр (, ; 27 марта 1991, Трабзон, Турция) — лихтенштейнский футболист турецкого происхождения, защитник.

Карьера

Клубная 
Гюр родился в 1991 году в Трабзоне (Турция). В детстве семья Гюра переезжает в Швейцарию. Гюр — воспитанник футбольного клуба «Эшен-Маурен». После одного сезона в «Эшен-Маурен» переходить в «Шан». Не закрепившись в «Шане», переходит в клуб второй лиги Швейцарии «Кур 97». В 2014 году Гюр подписывает контракт с «Газиантеп ББ».

В сборной 
На счету у Гюра 6 матчей за молодёжную и 7 матчей за старшую команду. Гюр дебютировал в сборной в матче против Латвии 22 марта 2013 года, в котором лихтенштейнцы сенсационно сыграли вничью (1:1).

Ссылки 
 
 
 Olcay Gür  at TFF.org

Футболисты Лихтенштейна
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Эшен-Маурен»
Игроки ФК «Шан»
Игроки ФК «Газиантеп»‎